Points attribués lors de la saison 2005-2006 de snooker :

Notes et références 

Points attribués lors de la saison 2005-2006 de snooker
Points attribués lors de la saison 2005-2006 de snooker